Диксвилл () — топоним.

  — муниципалитет в Квебеке (Канада).
  — тауншип в Нью-Гэмпшире (США).
 Диксвилл-Нотч — неинкорпорированная коммуна в составе тауншипа.
  — парк штата на территории тауншипа.

См. также 
 Дикс